Мередіт Макґрат була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Бренда Шульц виграла титул, перемігши у фіналі Олену Лиховцеву з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Бренда Шульц (переможниця)
  Емі Фрейзер (півфінал)
 n/a
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)
  Ніколь Брандтке (2-ге коло)
  Тамі Вітлінгер-Джонс (чвертьфінал)
  Патті Фендік (півфінал)
  Олена Лиховцева (фінал)

Сітка

Посилання 
 1995 IGA Classic Draw

1995
Тур WTA 1995